Mitscha ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Mitscha-Eibl (* 1958), Lehrerin und Liedermacherin
 Herbert Mitscha-Märheim (1900–1976), österreichischer Prähistoriker, Mittelalterarchäologe und Gutsbesitzer
 Josef Mitscha von Märheim (1828–1907), Jurist, Bankfachmann, Politiker und Gutsbesitzer